Findel steht für:
 den Internationalen Flughafen Luxemburg-Findel
 Findel (Sandweiler), Ort in Sandweiler, Luxemburg
 Findel (Rennstrecke), ehemalige Motorsport-Rennstrecke in der Ortschaft Findel in der Gemeinde Sandweiler in Luxemburg
 Findelgletscher (auch Findelngletscher und Findelengletscher), Talgletscher im Monte-Rosa-Massiv östlich von Zermatt

Findel ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Findel (1843–1922), deutscher Kaufmann, Senator und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Joseph Findel (1828–1905), deutscher freimaurerischer Schriftsteller und Verleger